Glozjene of Glozhene (Bulgaars: Гложене) kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Bulgarije: 
Glozjene (Lovetsj), een dorp in de gemeente Teteven, oblast Lovetsj
Glozjene (Vratsa), een dorp in de gemeente Kozlodoej, oblast Vratsa